GP3 Series 2013 var den fjärde säsongen av formelbilsmästerskapet GP3 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunya den 11-12 maj och den sista i samband med Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina Circuit den 2-3 november. Daniil Kvyat vann förarmästerskapet och ART Grand Prix vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Fotnoter

Referenser

Säsonger 

GP3 Series-säsonger
Motorsportevenemang 2013